Кадіма — власна назва.

Топоніми

Кадіма-Цоран — місцева рада в Центральному окрузі.

Кадіма (Португалія) — парафія.

Інше 
 Кадіма (партія) — ізраїльська партія.